Campeonato Nacional de Segunda División de Fútbol Profesional 2014/2015, eller enbart Segunda División 2014/2015 är Chiles tredje högsta division för fotboll för säsongen 2014/2015 och inleds med den första omgången den 30 augusti 2014. I säsongen deltar 12 lag, och för första gången är samtliga lag ordinarie (det vill säga, inga lag var reservlag till lag i högre divisioner).

Inför säsongen delades lagen upp i två zoner, en nordlig och en sydlig zon, med sex lag i vardera zon. Samtliga lag möter varandra inom zonerna två gånger under säsongen, vilket ger totalt tio matcher per lag under säsongen. Utöver detta möter samtliga lag varandra ytterligare två gånger, vilket ger 22 matcher per lag. Totalt sett kommer varje lag således att spela 32 matcher under säsongen. Laget som vinner serien flyttas upp till Primera B 2015/2016, men inget lag flyttades ner eftersom serien utökades inför nästa säsong.

Tabell

Matcher

Se även
Primera División de Chile 2014/2015
Primera B de Chile 2014/2015

Externa länkar
ANFP.cl

2015 i Chile
2014 i Chile
Fotbollssäsongen 2014/2015
Fotboll i Chile